Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 11 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Брі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена